Randriantefy ist der Familienname folgender Personen:

 Dally Randriantefy (* 1977), madagassische Tennisspielerin
 Natacha Randriantefy (* 1978), madagassische Tennisspielerin